Berger, családnév
 Berger, keresztnév
 Berger, település Missouri államban (Egyesült Államok)